Akşehir (district)
 Akşehir (stad)